Tenisový turnaj na okruhu ATP Shanghai ATP Masters 1000 2009 se konal ve dnech 12.–18. října v čínské Šanghaji venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 5 250 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2009